Outi Alanne (1967, Oulu) escritora da Finlândia.

Obra
 2002 Neiti N:n tarina ISBN 951-0-27448-8
 2006 Giljotiini ISBN 951-0-32078-1

Alanne, Outi